Slovo kantor (z lat. cantor, zpěvák) může znamenat:

Základní význam 
 hovorový výraz pro učitele – středoškolský profesor
 dříve učitel, který zároveň řídil kostelní hudbu
 kantor (hudba) – přední zpěvák, který sám zpívá nebo předzpěvuje část liturgického textu, například v gregoriánském chorálu
kantor (pravoslaví) – jedno z nižších svěcení v pravoslavných církvích
 chazan – synagogální zpěvák v judaismu

Příjmení osob 
 Alexandr Kantor (1871–1929) – český divadelní herec, režisér a dramatik
 Hana Kantorová (* 1954) – česká a československá politička KSČ ze Žďárska, poslankyně FS za normalizace
 Ivo Kantor (* 1959) – český politik
 Jan Kantor Starý († 1582) – český iluminátor
 Jaroslav Kantor (1921–1996) – český malíř, grafik a operní pěvec
 Julius Kantor (* 1945) – český fotbalista, útočník
 Ladislav Kantor (1945–2015) – český zpěvák, hudebník a politik
 Lumír Kantor (* 1962) – český dětský lékař, vysokoškolský pedagog a senátor
 MacKinlay Kantor (1904–1977) – americký novinář, spisovatel a scenárista
 Pavel Kantor (* 1991) – český hokejový brankář
 Tadeusz Kantor (1915–1990) — polský avantgardní výtvarník a divadelní režisér
 Vjačeslav Moše Kantor (* 1953) – židovský vůdce, podnikatel a filantrop
 Vojtěch Kantor – český spisovatel žánru sci-fi a redaktor poezie

Podobná příjmení 
 Georg Cantor (1845–1918) – německý matematik a logik
 Theodore Edward Cantor (1809–1860) – dánský lékař, zoolog a botanik
 Pavel Kantorek (1942–2017) – přírodovědec, kreslíř, spisovatel
 Miriam Kantorková (* 1935) – česká zpěvačka, herečka a moderátorka
 Eva Kantůrková (* 1930) – česká prozaička a scenáristka
 Jan Kantůrek (1948–2018) – překladatel

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení